Congo kan syfta på:

Congo (film) – en amerikansk film från 1995

Geografi

Brasilien 

 Congo (kommun), Paraíba,

Se även
 Kongo

Robotskapade Brasilienförgreningar